Simonk. kan som auktorsförkortning betyda:

 Lájos von Simonkai
 Lajos von Simonkai

Robotskapade auktorsförkortningar